Анато́лий Дави́дович Альтште́йн (род. 6 февраля 1935 года, Ялта, СССР) — советский и российский вирусолог; специалист по онкогенным вирусам, вакцинам, генной инженерии и происхождению генетических систем. Разработчик концепций клеточного происхождения вирусных онкогенов (1972) и происхождения генетической системы — гипотеза прогенов (1987), выступающая в качестве одной из версий происхождения жизни на Земле. Открыл новый класс аденовирусных гибридов (1968) и предложил безлейкозную клеточную систему для производства вакцин (1968). Доктор медицинских наук, профессор. Один из авторов Большой Российской энциклопедии.

Биография 

Родился 6 февраля 1935 году в Ялте, в семье врачей Давида Осиповича Альтштейна и Марии Борисовны Шиманович, после войны осевших в Симферополе.

В 1957 году окончил 1-й Московский ордена Ленина медицинский институт имени И. М. Сеченова. 

В 1957—1963 годах — старший лаборант, затем младший научный сотрудник Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова АМН СССР.

В 1963 году в Академии медицинских наук СССР защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме «Изучение острой и хронической инфекции, вызываемой вирусом клещевого энцефалита в культуре ткани»

В 1963—1969 годах — заведующий лабораторией энтеро- и аденовирусных препаратов Министерства здравоохранения СССР.

В 1969—1981 годах — руководитель группы онкогенных вирусов Института вирусологии имени Д. И. Ивановского АМН СССР.

В 1970 году в Институте вирусологии имени Д. И. Ивановского защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук по теме «Дефектность онкогенных вирусов и вирусный канцерогенез: (Экспериментальное исследование на модели папова- и аденовирусов обезьян)».

В 1982—1990 — руководитель группы генетики вирусов Института общей генетики имени Н. И. Вавилова АН СССР.

С 1990 года — заведующий лабораторией генетики вирусов Института биологии гена РАН. 

В 1991 году избран членом-корреспондентом РАЕН.

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Член редакционной коллегии журнала «Молекулярная генетика, микробиология и вирусология».

Научные труды

Монографии

Статьи

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Анатолий Альтштейн // РИА Новости
 Профессор Альтштейн: Наблюдается тенденция к увеличению инкубационного периода // Свободная пресса, 22.05.2020
   
 Захарченко А. Профессор Альтштейн: На спад коронавирус пойдёт к августу, а следом — вторая волна // Свободная пресса, 02.06.2020
 Костина Г. Тройка, шестёрка, код // «Эксперт». № 6 (595). 11.02.2008.

Авторы энциклопедий и словарей
Авторы Большой российской энциклопедии
Выпускники 1-го МГМУ‎
Преподаватели 1-го МГМУ‎
Вирусологи СССР
Вирусологи России